Закиян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Закиян, Ирина (род. 1965) — армянская оперная певица, сопрано. Член Союза композиторов и музыкантов Армении. Заслуженная артистка Армении (2017)
 Закиян, Роман (род. 1936) — армянский журналист и фотограф. Член Союза журналистов СССР (1960) и Армении
 Закиян, Семен Георгиевич (1899—1942) — советский военнослужащий, командир дивизии
 Закиян, Сурен Минасович (род. 1948) — советский и российский генетик, специализирующийся в области молекулярной и клеточной биологии. Профессор РАН (с 1998). Зав. лабораторией эпигенетики развития Института цитологии и генетики СО РАН.

См. также 
Закиев